Notbach ist ein Gewässername:

 Notbach (Laufbach-Röderbach-Flutkanal), rechter Zufluss des Laufbach-Röderbach-Flutkanals (zum Sasbach, örtlicher Name Sasbach-Laufbach-Röderbach-Flutkanal) bei Ottersweier, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Notbach (Nidda), linker Zufluss der Nidda bei Ilbenstadt, Stadt Niddatal, Wetteraukreis, Hessen
 Notbach oder Mittelbach, näherer der beiden linken Teilungszweige der Schwabach (zur Rednitz) bis in die Stadt Schwabach, Mittelfranken, Bayern

Siehe auch:
 Nodbach
 Nothbach